Ел Триунфо има више значења:

 Ел Триунфо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Триунфо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Триунфо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Триунфо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Триунфо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Триунфо (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Триунфо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Триунфо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Триунфо, Лос Точос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Триунфо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Триунфо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо, Санта Круз (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо, Сан Висенте дел Виљар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо, Лос Пинос (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо, Лас Кармелитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триунфо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триунфо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триунфо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Триунфо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Триунфо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Триунфо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Триунфо (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Триунфо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Триунфо (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Триунфо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Триунфо (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Триунфо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Триунфо (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Триунфо (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Триунфо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Триунфо (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Триунфо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Триунфо, Ехидо Конститујентес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триунфо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триунфо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триунфо (Уепак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триунфо (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триунфо (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Триунфо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Триунфо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Триунфо, Ла Паила (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Триунфо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Триунфо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Триунфо, Браулио Перез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Триунфо, Гвадалупе Мата (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Триунфо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо, Нуево Пресидио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо, Камарон (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо, Ла Провиденсија (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Триунфо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Триунфо (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику